San Sebastiano puede referirse a:
 San Sebastiano Curone, localidad y comuna italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte
 San Sebastiano da Po,  localidad y comuna italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte
 San Sebastiano al Vesuvio, municipio italiano en la Ciudad metropolitana de Nápoles, región de Campania